El nombre comercial Feve, con origen en el acrónimo FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha), puede referirse a:
 Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), operador ferroviario español fundado en 1965 y desaparecido en 2012.
 Renfe Feve, división comercial de Renfe Operadora creada en 2013 para asumir la explotación de la empresa anterior.